El término Used puede referirse a las siguientes localidades españolas de la comunidad autónoma de Aragón:
 Used, municipio de la comarca del Campo de Daroca, provincia de Zaragoza.
 Used, localidad del municipio de Sabiñánigo, comarca del Alto Gállego, provincia de Huesca.